Лю́биша Бро́чич (; 3 октября 1911, Белград — 16 августа 1999) — югославский футбольный тренер. Начал свою работу в качестве тренера сборной Албании, затем работал в родной Югославии, затем уехал в Нидерланды, где тренировал ПСВ, потом в Италию, где работал с «Ювентусом». После работы в «Юве», Брочич вернулся в Нидерланды, где снова возглавил ПСВ, оттуда он направился в Испанию, где встал на тренерский мостик сначала «Барселоны», а затем «Тенерифе». Потом Брочич тренировал сборную Кувейта, сборную Новой Зеландии, австралийский клуб «Саут Мельбурн Хеллас» и сборную Бахрейна.

Ссылки 
 Статистика на juworld.net
 Профиль на clubdeportivotenerife.es
 Матчи с «Юве»
 Профиль на blaugranas.com
 Профиль на spox.com
 Профиль на fcbarcelona.cat
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на fcbarcelona.com
 Профиль на fcbarca.com
 ЮЖХ — 1960-е
 Тренеры Новой Зеландии

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Югославия»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Тренеры ФК «Црвена звезда»
Тренеры сборной Египта по футболу
Тренеры ФК «Расинг» Бейрут
Тренеры сборной Ливана по футболу
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Тенерифе»
Тренеры сборной Албании по футболу
Тренеры сборной Кувейта по футболу
Тренеры сборной Новой Зеландии по футболу
Тренеры сборной Бахрейна по футболу